Krapina (riu), riu de Croàcia 
 Krapina (ciutat), ciutat del comtat croat de Krapina-Zagorje
 Comtat de Krapina-Zagorje, comtat croata al nord de Croàcia